William Davies Evans (1790-1892), Brits schakers
 William Evans (dichter) (1883-1968), Welsh dichter
 William Evans (voetballer) (1912-1975), Welsh voetballer
 Bill Evans (pianist) (1929-1989), Amerikaans jazzmuzikant
 Billy Evans (1932-2020), Amerikaans basketballer
 Bill Evans (saxofonist) (1958), Amerikaans saxofonist